Louis Bonnet peut désigner :

 Louis Bonnet (1760-1839), avocat et homme politique français ;
 Louis Bonnet (1815-1892), homme politique français, sénateur de l'Ain ;
 Louis Bonnet-L'escuyer (1816-1897), homme politique belge ;
 Louis Bonnet (1911-1975), homme politique français, député de l'Isère.

Odonyme 

 Rue Louis-Bonnet du  de Paris, quartier de Belleville.